Dagmar af Danmark kan henvise til:

 Dronning Dagmar (1186–1212), født som prinsesse Markéta Přemyslovna af Bøhmen – datter af Ottokar 1. af Bøhmen og Valdemar Sejrs første dronning.
 Prinsesse Dagmar af Danmark (1847-1928) – datter af Christian 9. af Danmark og gift med Alexander 3. af Rusland.
 Prinsesse Dagmar af Danmark (1890-1961) – datter af Frederik 8. af Danmark.

Se også 
Dagmar